Анофелесите (Anopheles) са род комари (Culicidae). Има около 400 вида Анофелеси, 30 – 40 от които са преносители на 5 вида паразити от рода Plasmodium Malariae, които са и причинители на болестта малария, която от своя страна поразява човешките индивиди в ендемичната област. Anopheles gambiae е един от най-добре познатите, защото той е един от главните преносители на най-опасните за хората плазмодии Plasmodium falciparum.

Основното по което се отличава този вид комари от другите е – раираните крила тип зебра по периферията им и с по-дългите си крайници.

Класификация 
Род Анофелеси:

Източници 

Комари
Вредители